Bruna Parmesan (1923-2020) – costumista italiana
 Camille Parmesan (1961) – scienziata ed ecologista statunitense
 Parmesan – nome con cui si indicano alcuni formaggi non DOP simili al Parmigiano-Reggiano.